Монтелья-и-Мартинет ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баша-Серданья. Занимает площадь 54,73 км². Население — 671 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Pàgina web de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды